Наримановское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Волгоградская область
 Наримановское сельское поселение — входит в Светлоярский район

Тюменская область
 Наримановское сельское поселение — входит в Тюменский район